

Cinema 
 Heritage – cortometraggio del 1915 diretto da Robert Z. Leonard
 Heritage – film del 1920 diretto da William L. Roubert
 Heritage – film del 1935 diretto da Charles Chauvel
 Heritage – film del 2019 diretto da William von Tagen

Musica 
 Heritage – album di Eddie Henderson del 1976
 Heritage – album degli Earth, Wind & Fire del 1990
 Heritage – album degli Opeth del 2011
 Heritage – singolo degli Earth, Wind & Fire del 1990

Altro 
 Heritage – romanzo di Dale Smith del 2002 sul Doctor Who
 John Heritage – sociologo statunitense